Boiotos () ist in der griechischen Mythologie der Name folgender Personen:

 Boiotos (Sohn des Poseidon)
 Boiotos (Sohn des Itonos)
 Boiotos (Vater der Hermippe)